Гарнет Джозеф Вулзли (Уолсли), 1-й виконт Вулзли (Уолсли) (Garnet Joseph Wolseley, 1st Viscount Wolseley) (4 июня 1833 — 25 марта 1913) — британский военачальник, фельдмаршал (26 мая 1894). Служил в Бирме, участвовал в Крымской войне, подавлении восстания сипаев, затем воевал в Китае, Канаде и Африке — блестяще провёл Ашантийскую кампанию (1873—1874) и войну против Египта (1882). С 1895 по 1900 год был главнокомандующим британской армии.

Биография 
Гарнет Джозеф был старшим сыном майора британской армии Гарнета Джозефа Уолсли, который служил в 25-м пехотном полку («the King’s Own Scottish Borderers» (25th Foot)). Образование получил в Дублине, работал в геодезической службе (surveyor’s office).

Получил в 1852 году чин энсина (ensign) в 12-м пехотном полку (12th Foot) без покупки такового, в признание заслуг его отца. После был переведён в 80-й пехотный полк (80th Foot), в составе которого участвовал во 2-й Англо-бирманской войне. Во время сражения при Донабйу (Donabyu) 19 марта 1853 был серьёзно ранен в бедро; упоминался в донесениях, позже получил свою первую награду — Военную медаль офицеров-добровольцев. Был произведён в чин лейтенанта и по ранению был отправлен домой, где перевёлся в 90-й легко-пехотный полк (90th Light Infantry), квартировавший в Дублине.

Откомандированный затем в сапёрные войска, Вулзли посвятил себя изучению военно-инженерного дела и во время Крымской войны уже самостоятельно распоряжался работами по укреплению позиций, был тяжело ранен под Севастополем.

В 1857 году Вулзли принял участие в экспедиции в Китай, затем перевёлся в Индию и во время восстания сипаев находился в распоряжении генерала Кэмпбелла, участвуя с последним во взятии Люкнау; затем он был генерал-квартирмейстером в штабе генерала Гранта.

В 1860 году Вулзли участвовал в англо-французской экспедиции в Китае и в следующем году издал её описание.

В 1867 году он перевёлся в Канаду, где после удачной операции против ред-риверских индейцев был назначен генерал-квартирмейстером канадских войск.

В 1870 году Гарнет Вузли занял видный пост в составе военного министерства и стал деятельным сотрудником Кардуэлла по реформе военного ведомства.

В 1873 году Вулзли был назначен начальником экспедиции в страну Ашанти (Западная Африка), быстрое завладение которой принесло ему наибольшую славу. По возвращении, Вузли получил назначение генерал-инспектором колониальных войск.

В 1878 году он участвовал в оккупации Кипра и был назначен его губернатором, а в следующем году отправлен в Африку и после удачного похода против зулусов и базутов был назначен губернатором Наталя и Трансвааля.

В 1882 году Вулзли был назначен командующим войсками в Египте. Высадившись 15 августа в Александрии, Вулзли в одну неделю овладел всей линией Суэцкого канала и, дойдя 13 сентября до города Тель-эль-Кебира, разбил наголову  войска Араби-паши, затем занял Каир, взяв в плен Араби-пашу. За этот поход он получил титул барона Каирского.

В 1884 году Вулзли командовал экспедицией, отправленной на выручку генерала Гордона, осажденного в Хартуме, но успеха не имел и вынужден был отступить в Верхний Египет.

В 1895 году был назначен главнокомандующим британской армии. 

В октябре 1900 года вышел в отставку. 

В 1901 году, после отъезда главнокомандующего фельдмаршала Робертса на театр войны с бурами, Вулзли был назначен его заместителем и вскоре получил сам звание фельдмаршала.

Гарнет Джозеф Вулзли умер 25 марта 1913 года в городе Ментона.

Избранная библиография 
 «Marley Castle» (1877),
 «The soldier’s pocket-book for field-service» (1856),
 «Narrative of the war in China 1860» (1862),
 «The system of field-manoeuvres» (1872).

Память 
В честь Гарнета Вулзли был назван город Вулсли, расположенный на территории ЮАР.

Примечания

Литература 
 

Фельдмаршалы (Великобритания)
Британские губернаторы Кипра
Участники Крымской войны (Великобритания)
Похороненные в Соборе Святого Павла (Лондон)